Thorpe es un apellido que puede hacer referencia a:
Ian Thorpe - nadador australiano.
Otis Thorpe - ex baloncestista estadounidense.
Jim Thorpe - multideportista estadounidense de principios del siglo XX.
Richard Thorpe - director de cine estadounidense.